Lucrèce de Médicis (Lucrezia de' Medici, en italien) est le nom de plusieurs femmes de la Maison de Médicis :
 Lucrezia di Piero de' Medici (1447-1493), connue également comme  Nannina de' Medici, sœur aînée de Laurent le Magnifique ;
 Lucrèce de Médicis (1470-1553), fille aînée de Laurent de Médicis et Clarisse Orsini, sœur du pape Léon X et grand-mère du pape Léon XI ; mariée avec Jacopo Salviati, elle est la mère du cardinal Giovanni Salviati;
 Lucrèce de Médicis (1545–1561), fille de Cosme I et d'Éléonore de Tolède devenue duchesse de Ferrare par son mariage avec Alphonse II ;
Lucrezia di Francesco de' Medici ( - ), fille de François  de Médicis et de Jeanne d'Autriche, morte en bas âge.

Maison de Médicis